Balade irlandaise est le vingt-quatrième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé et dessiné par Michel Rodrigue (après le départ du scénariste Bob de Groot). Ce sera le dernier que Rodrigue signera, avant la reprise en 2016 par Zidrou et Turk.

Résumé 

Le colonel Clifton est tiré de la quiétude de son cottage de Puddington par une convocation du commissariat local. Un jeune voyou de sa connaissance, Eddy Passley, a été arrêté en flagrant délit devant le pavillon d'un professeur à la retraite, Raymond Aloïs Climsby, qu'il venait de cambrioler. Le problème est que Climsby a été retrouvé mort, étranglé, alors que le jeune homme, s'il admet le cambriolage, nie farouchement avoir tué le vieil homme. Il demande à Clifton de l'aider à prouver son innocence.

Le colonel se rend rapidement compte que cette affaire va le faire remonter loin dans son propre passé. Climsby était en effet l'un de ses professeurs d'université, et il s'avère que deux de ses anciens camarades de classe de l'époque ont également été victimes de cambriolages. Clifton va devoir se rendre en Irlande, à Dublin, où résident les victimes, pour enquêter dans un contexte de rivalité Angleterre-Irlande dans le cadre du Tournoi des Six Nations de rugby.

Il est accueilli par l'une des victimes, Brian o'Maltey et sa charmante fille Maureen. Il s'avère bientôt que le professeur Climsby et deux de ses anciens élèves, o'Maltey et Bert o'Sullivan, archéologues amateurs, étaient sur la piste d'une relique inestimable : le "trèfle de saint-Patrick". Un indice déterminant pour trouver la cachette est dissimulé dans des copies du tableau d'Ingres, Oedipe et le sphinx, dont chacune des victimes disposait d'un exemplaire. Grâce à cet indice, Clifton et son amie Jade, venue à la rescousse, parviennent à mettre la main sur la relique, dissimulée au fond d'une grotte piégée des falaises de Slieve League, dans le comté de Donegal. Ils démasquent en même temps le véritable coupable des cambriolages et du meurtre de Climsby : Lawrence, le fiancé anglais de Maureen o'Maltey, qui souhaitait vendre la relique un bon prix et en même temps se venger du professeur Climsby qui avait en son temps évincé son propre père de l'université.

Personnages 

Harold Wilberforce Clifton : ancien pilote de chasse dans la RAF, puis colonel au MI5, aujourd'hui retraité. Détective amateur, maniaque et râleur, britannique jusqu'au bout des ongles.

Jade : agent du MI5. Jeune, jolie et efficace, elle a aidé Clifton dans plusieurs de ses enquêtes.

Miss Partridge : gouvernante du colonel Clifton. Elle s'occupe de la cuisine et du ménage dans son cottage de Puddington. 

Professeur Raymond Aloïs Climsby: ancien professeur d'histoire. Retraité, il se passionne pour l'archéologie et l'histoire de l'Irlande.

Brian o'Maltey: diététicien de l'équipe d'Irlande de rugby. Un ancien camarade d'université du colonel Clifton.

Maureen o'Maltey: fille de Brian.

Bert o'Sullivan: un autre camarade d'université de Clifton. Il partage avec o'Maltey une passion pour l'archéologie en amateur.

Lawrence: fiancé de Maureen o'Maltey. Un Anglais amateur de vieilles Bentley et de reliques précieuses.

Miss Climsby: sœur du professeur Climsby. Une vieille dame fidèle aux idées indépendantistes irlandaises et qui sait manier le fusil.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 2008